Клаудио Муччоли (; род. 8 апреля 1958 года в Мизано-Адриатико, Италия) — политический деятель Сан-Марино, капитан-регент Сан-Марино.

Биография 
Клаудио Муччоли  родился в 1958 году. Избирался в Большой генеральный совет по списку Христианско-демократической партии. С 1 октября 2005 года по 1 апреля 2006 года, занимал вместе с Антонелло Баччокки пост капитана-регента Сан-Марино.

Примечания 

Капитаны-регенты Сан-Марино
Правители Европы XXI века